«Копы в юбках» () — американская кинокомедия 2013 года режиссёра Пола Фига с Сандрой Буллок и Мелиссой Маккарти в главных ролях. В прокат в США вышел 27 июня 2013 года, в России — 4 июля.

Слоган фильма: «Крепкие булки, храброе сердце!».

Сюжет 
Агента ФБР Сару Эшборн направляют на очередное задание из Нью-Йорка в Бостон. Сара не слишком уживается с коллегами из-за высокомерного отношения. Начальник, идущий на повышение, не спешит отдать ей свое место. Сначала Сара должна распутать дело о наркобароне Симоне Ларкине, выходце из России, облик которого не знает. Саре приходится продолжить расследование с детективом Шеннон Маллинс, известной рукоприкладством и грубыми выражениями.

Напарницы выходят на ночной клуб, где им удается поставить жучок на сотовый телефон преступника ЛеСуара. Когда полицейские выходят из ресторана, они сталкиваются с агентами DEA, Крейгом и Адамом. Они долгое время под прикрытием изучали ЛеСуара и не хотят, чтобы Эшберн и Маллинс скомпрометировали их. Далее оказывается, что принципиальная Маллинс недавно арестовала собственного брата Джейсона, так как он имел отношение к наркотрафику. Теперь семья с Маллинс на ножах, но Джейсон подсказывает направление дальнейшего поиска. Паре удается выйти на важного человека в наркокартеле Джулиана Винсента и задержать его. Эшборн и Маллинс напиваются в местном пабе и только чудом не взрываются в заминированном автомобиле. Джейсон направляется к своему старому работодателю, ЛеСуару, и узнает, куда прибудет следующая партия наркотиков.

Он получает тяжелое ранение и остается в больнице без сознания. ФБР сопровождает судно связанное с контрабандой наркотиков, но подсказка была неверна, и Эшборн оказывается в глупом положении. В результате напарницы берут инициативу в свои руки, вооружаются до зубов и идут брать Ларкина. Они проникают на склад в порту и попадают в плен. Преступники пытают Эшборн. Как оказывается, Ларкин — агент DEA Адам. Женщинам удается освободиться и они преследуют Ларкина, направляющегося в больницу, чтобы убить Джейсона. Там его и удается обезвредить.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил в большей степени положительные отзывы от критиков. Сайт Rotten Tomatoes оценил фильм в 66 % на базе анализа 161 обзоров, отметив, что сюжет фильма предсказуем На сайте Metacritic фильм оценили в 59 из 100 по 36 обзорам.

Награды и номинации

Примечания 

Криминальные комедии США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о ФБР
Фильмы Пола Фига
Фильмы США 2013 года
Фильмы TSG Entertainment